JM est un sigle, qui signifie :
 Jungmädelbund, association pour les jeunes filles nazies.
 Jeunesse et Montagne, association de jeunes créée en 1940.
 Jeux méditerranéens, une compétition sportive entre pays côtiers de la méditerranée.
 Jeunesse mariale, anciennement Enfants de Marie

JM est un code, qui signifie :
 Jamaïque
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .jm
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,

JM sont les initiales de :
 Joni Mitchell (1943-), chanteur, compositeur, musicien
 Jim Morrison (1943-1971), chanteur de rock américain, membre du groupe The Doors.
 John Myung (1967-), bassiste de Dream Theater
 prénoms composés : Jean-Marc, Jean-Marie, etc.
 Jean-Marie Martin fondateur de la distillerie JM (rhum agricole de Martinique)

Code